Florence Porcel, autrice, comédienne, youtubeuse et animatrice française. 
Tony Porcel, boxeur français.
Baltasar Porcel, écrivain, journaliste et critique littéraire espagnol.

Portrait d'Isabelle Porcel

Homonymie de patronyme